Munck, de Munck, De Munck:
 Ebbe Munck (195-1974), journaliste, explorateur et résistant danois
 Eline De Munck (1988-), actrice et chanteuse belge, connue aussi sous le nom d'Ellektra
 François-Bernard de Munck (1794-1853), homme politique belge
 Frans de Munck (1922-2010), footballeur et entraîneur néerlandais
 Henri Jules Münck-Bonnejoy (1874-?), général de brigade français ;
 Jacqueline Munck
 Noah Munck (1996-), acteur américain
 Philippe Stoffel-Munck (1968-), professeur français de droit privé à l'Université Paris 1

Voir aussi 
 De Munck (Stradivarius), violoncelle construit en 1730 par Antonio Stradivari
 Munk

Patronyme germanique